Натуральне число 826
 826 рік до нашої ери
 826 рік нашої ери